Лово́зерское лесничество — находится в пределах территорий, городских поселений: Кировск и Оленегорск, а также занимает часть Ловозерского района, Мурманской области, Россия.
В составе лесничества, числятся: 2 участковых лесничества. Это — Ловозёрское, Верхне-Понойское участковые лесничества.

Площадь лесничества составляет — 1788355 га, второе по площади в округе.

Рельеф территории лесничества равнинный.

Адрес 
Россия, 184580, Мурманская область, Ловозерский район, пгт Ревда, ул. Кузина, 4-4.

Участковые лесничества

Примечания

Ссылки 
 Лесохозяйственные регламенты.
 Лесной план Мурманской области

Лесничества Мурманской области